Tinkoff Credit Systems (UCI Team Code: TCS) — бывшая профессиональная континентальная велокоманда. Команда базировалась в Италии и имела UCI Professional Continental статус, что позволяло ей участвовать в велогонках континентального значения и любых соревнованиях по уайлд-кард. Команда финансировалась российским бизнесменом Олегом Тиньковым, что влияло на большое количество велогонщиков из России в команде. В 2008 году на базе Tinkoff Credit Systems создана команда «Катюша».

Tinkoff Credit Systems образовалась в 2006 году из команды Tinkoff Restaurants, которая базировалась в России и состояла полностью из местных гонщиков. Из одиннадцати гонщиков Tinkoff Restaurants восемь затем выступали за Tinkoff Credit Systems.

Стефано Фелтрин — генеральный директор команды, Омар Пишина — менеджер команды. Владелец команды Олег Тиньков добивался хороших отношений с итальянским велосипедным сообществом, результатом чего стало приглашение команды на Джиро д'Италия 2007.

Tinkoff использовал велосипедные рамы Colnago с компонентами Campagnolo.

Тинькофф Кредитные Системы в 2008 году

Состав

Результаты

Тинькофф Кредитные Системы в 2007 году

Состав

Результаты

Тинькофф Рестораны в 2006 году

Состав

См. также 
 Тинькофф банк — российский банк

Российские велокоманды